Me, Myself and I – piosenka Beyoncé Knowles wydana w 2003 roku
 Me Myself And I – polski duet wokalny działający od 2006 roku
 Me, Myself & I – album muzyczny Fat Joego wydany w 2006 roku
 Me, Myself & I – singel G-Eazy i Bebe Rexhy wydany w 2015 roku